Paczynka – wieś sołecka w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Toszek
 Paczynka – osada w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Toszek